

Architettura 
 Castello di Anquetil – castello nei pressi del comune francese di La Neuville-Chant-d'Oisel, in Normandia

Persone 
 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron – orientalista francese
 Jacques Anquetil – ciclista su strada e pistard francese